Demidov  può riferirsi a:

 Demidov – famiglia

Persone 
 Vadim Demidov – giocatore di poker russo
 Ivan Demidov – calciatore norvegese

Altro 
 Demidov – città dell'Oblast' di Smolensk

Pagine correlate 

Demidoff